Wifstrand är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Albert Wifstrand (1901–1964), svensk klassisk filolog
 Jan Wifstrand (född 1954), svensk journalist 
 Mailice Wifstrand (1923–2017), svensk präst
 Naima Wifstrand  (1890–1968), svensk sångerska och skådespelerska

Svenska efternamn